Stephen Hughes (ur. 1952) – brytyjski polityk
 Stephen Hughes (ur. 1976) – angielski piłkarz
 Stephen Hughes (ur. 1982) – szkocki piłkarz
 Stephen Hughes (ur. 1984) – angielski piłkarz